

Australie 

 Île Bald (Australie-Occidentale), 
 Île Bald (Queensland), 
 Île Bald (Australie-Occidenale),

Canada 

 Île Bald (Terre-Neuve et Labrador), 
 Île Bald (Nouvelle-Écosse), 
 Île Bald (Nouvelle-Écosse), 
 Île Bald (Ontario), 
 Île Bald (Ontario), 
 Île Bald (Ontario), 
 Île Bald (Ontario), 
 Île Bald (Ontario), 
 Île Bald (Ontario), 
 Île Bald (Ontario),

États-Unis 

 Île Bald (Tennessee), Stewart County, 
 Île Bald (Maine), Hancock County, 
 Île Bald (Michigan), Chippewa County, 
 Île Bald (Washington), Skagit County,

Falkland 

 Île Bald (Falkland),